Мальтийская Премьер-лига 2012/2013 () — 98-й сезон чемпионата Мальты по футболу. Он начался 18 августа 2012 года и закончился 5 мая 2013 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#aaaaaa; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

2012/2013
2012 год на Мальте
2013 год на Мальте
Мальта
Футбол в Европе в 2012 году
Футбол в Европе в 2013 году